Miejscowości i obszary:
 Baildon − miasto i gmina w sąsiedztwie miasta Bradford w pn. Anglii w hrabstwie Yorkshire
 Ulica Johna Baildona w Katowicach

Ludzie:
 John Baildon − szkocki inżynier hutnictwa
 Baildon-Briestwell − śląska rodzina przemysłowców i posiadaczy ziemskich

Instytucje:
 Huta Baildon − huta w Katowicach
 KS Baildon Katowice − klub sportowy
 Hala Baildon − nieistniejąca hala sportowa w Katowicach

nl:Baildon